Hippodamia  — род божьих коровок из подсемейства Coccinellinae.

Описание 
Есть бедренные линии. На коготках посередине имеется зубец.

Систематика 
В составе рода 19 видов:

Примечания 

Божьи коровки
Роды жесткокрылых